Synagoga Szlamy Kaca w Łodzi (przy ulicy Południowej 27)
 Synagoga Szlamy Kaca w Łodzi (przy ulicy Wschodniej 33)